En palatal approximant är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som . Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven j i "jag".

Egenskaper 
Egenskaper hos den palatala approximanten:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är palatal, vilket betyder att den uttalas med tungryggen tryckt mot hårda gommen.
 Den är en approximant, vilket betyder att den uttalas utan någon påtaglig förträngning.

Användning i språk 
Den palatala approximanten är vanlig i språk. I de germanska språken skrivs den vanligen med j, utom i engelskan, där den skrivs med y.

Fonetik
Konsonantljud